RUC har flere betydninger:
 Forkortelse for Roskilde Universitet (tidl.: Roskilde Universitetscenter)
 Forkortelse for Royal Ulster Constabulary